Рафаель Надаль виграв турнір чотирьох попередніх років, але зазнав поразки від Новака Джоковича в півфіналі. 

На право називатися першою ракеткою світу перед турніром претендували Новак Джокович та Данило Медведєв. Джокович зберіг за собою перший рядок рейтингу після того, як Медведєв програв у чвертьфіналі. 

Надаль та  Роджер Федерер могли виграти рекордний 21-ий мейджор.

Переміг в турнірі  Новак Джокович, здолавши в фіналі Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6–7(6–8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4. Як наслідок Джокович удруге завершив кар'єрний Великий шолом, тобто виграв усі турніри Великого шолома принаймні двічі.

Сіяні тенісисти

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Рейтинг
Наведено сіяних гравців. Seedings are based on ATP rankings as of 24 May 2021. Посів відбувався на основі рейтингу за 24 травня 2021. Рейтинг та очки відповідають 31 травня. Оскільки турнір було перенесено, враховуються очки, здобуті в тижні 10 червня 2019, що включає турніри в Штутгарті та 'с-Гертогенбосі.

† Гравець не відібрався у 2019. Відповідно, це його очки, здобуті в Челендж-турі

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди
Наступні гравці отримали особисте запрошення

Захищений рейтинг

Відібралися в кваліфікації

Знялися

Посилання 

Men's Singles
French Open by year – Men's Singles
Тур ATP 2021